Сан-Мигел-ди-Тайпу () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата-Параибана. Входит в экономико-статистический микрорегион Сапе. Население составляет 7 131 человек на 2016 год. Занимает площадь 92 526 км². Плотность населения — 72,37 чел./км².

Статистика
 Валовой внутренний продукт на 2014 составляет 48.360,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2014 составляет 6.883,04 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс человеческого развития на 2010 составляет 0,548 (данные: Программа развития ООН).

Примечания

Муниципалитеты штата Параиба